Zapotlán puede referirse a los siguientes topónimos de México:

 Zapotlán de Juárez, municipio del estado de Hidalgo.
 Zapotlán de Juárez, cabecera del municipio anterior.
 Zapotlán del Rey, municipio y localidad del estado de Jalisco.
 Zapotlán el Grande, municipio del estado de Jalisco.